Waasen ist der Name folgender geographischen Objekte:

in Niederösterreich:
 Waasen (Gemeinde Grafenwörth), Ortsteil von Grafenwörth, Bezirk Tulln
 Waasen bei Kilb, Ortschaft der Marktgemeinde Kilb, Bezirk Melk
 Waasen (Gemeinde Kirchstetten), Katastralgemeinde von Kirchstetten, Bezirk Sankt Pölten-Land
 Waasen (Gemeinde Oberndorf), Katastralgemeinde von Oberndorf an der Melk, Bezirk Scheibbs
 Waasen (Gemeinde Weinburg), Katastralgemeinde von Weinburg, Bezirk Sankt Pölten-Land
 Waasen (Gemeinde Neumarkt an der Ybbs), Dorf in der Gemeinde Neumarkt an der Ybbs, Bezirk Melk
 Waasen (Gemeinde Neustadtl), Ort in Neustadtl an der Donau, Bezirk Amstetten

in Oberösterreich:
 Waasen (Gemeinde Peuerbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Peuerbach
 Waasen (Gemeinde Moosbach), Ortschaft und Katastralgemeinde von Moosbach

in der Steiermark:
 Waasen (Leoben), Stadtteil und Katastralgemeinde von Leoben
 Waasen (Gemeinde Straden), Ortschaft und Katastralgemeinde

Sonstige:
 Waasen, deutscher Name von Hanság, Niedermoorlandschaft an der österreichisch-ungarischen Grenze

Siehe auch:
 Schloss Waasen
 Wasen